«History» puede referirse a:

Cine y televisión 
 History, canal de televisión de origen estadounidense.

Música 
 HIStory: Past, Present and Future, Book I, álbum de Michael Jackson.
 «History», canción de Blue System.
 «History», canción de Madonna.
 «History», canción de EXO.

Otros 
 History, revista científica británica.